Сихэ (богиня) — солнечное божество в Древнем Китае
 Сихэ (Луннань) — уезд городского округа Луннань провинции Ганьсу (КНР)
 Сихэ (река) — приток Тайцзыхэ
 Сихэ (Фусинь) — район городского округа Фусинь провинции Ляонин (КНР)
 Сихэ (спутник) — китайский спутник для изучения Солнца